Osoby o nazwisku Scheuer na stronach Wikipedii:
 Andreas Scheuer (ur. 1974) – niemiecki polityk, działacz Unii Chrześcijańsko-Społecznej
 Manfred Scheuer (ur. 1955) – austriacki biskup rzymskokatolicki, od 2015 biskup diecezjalny Linz
 Michel Scheuer  (1927–2015) – niemiecki kajakarz, trzykrotny medalista olimpijski
 Sven Scheuer (ur. 1971) – niemiecki piłkarz grający na pozycji bramkarza, wieloletni zawodnik Bayernu Monachium.
 Tine Scheuer-Larsen (ur. 1966) – duńska tenisistka